

Mitologia 

 Asio – personaggio della mitologia greca, re di Arisba alleato dei troiani, figlio di Irtaco e Arisbe. 
 Asio – personaggio della mitologia greca, guerriero troiano figlio di Dimante e fratello di Ecuba
 Asio – personaggio della mitologia greca e scultore che realizzò la statua del Palladio donandola a Tros
 Asio – personaggio della mitologia greca e figlio di Imbraso che sopravvisse alla caduta di Troia. Seguì Enea nel Lazio

Persone 
 Asio di Samo – poeta greco antico

Altro 
 Audio Streaming Input Output (ASIO) – protocollo di comunicazione a bassa latenza per segnali audio digitali sviluppato dalla Steinberg Media Technologies
 Asio – genere di uccelli della famiglia degli Strigidi

Note